Le tournoi de tennis Victorian Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1960 se dispute à Melbourne du 6 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Beverley Rae.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Dulcie Young.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis Victorian Hardcourt

Navigation 

Victorian Hardcourt
Tennis en Australie en 1960
Sport en juin 1960